Открытый чемпионат Ноттингема по теннису 2015 — розыгрыш возобновленного профессионального теннисного турнира: 20-й среди мужчин и 5-й среди женщин, проводящегося в британском городе Ноттингем и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250 и тура WTA в рамках международной серии.

В 2015 году турнир прошёл с 8 по 15 июня у женщин и с 21 по 27 июня у мужчин. Соревнование входило в европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
В 2015 году турнир был возобновлен. До этого он не проводился с 2008 года у мужчин и 1973 года у женщин. Женские соревнования проводились в первую неделю после Ролан Гаррос, а мужские в последнюю неделю перед Уимблдоном.

Первым номером посева в мужском одиночном турнире стал Давид Феррер (№ 7 в мире на тот момент). Испанец проиграл Маркосу Багдатису уже в первом матче для себя на турнире, который состоялся на стадии второго раунда. До финала смогли дойти Денис Истомин и 12-й номер посева Сэм Куэрри. В итоге победу одержал представитель Узбекистана, для которого этот титул стал дебютным в Мировом туре в одиночном разряде.

Парный мужской турнир выиграл дуэт Крис Гуччоне и Андре Са. В четвертьфинале они обыграли первых номеров посева Марселя Гранольерса и Леандера Паеса, а в финале вторых номеров Пабло Куэваса и Давида Марреро.

Первым номером посева в женском одиночном турнире стала Агнешка Радваньская (№ 14 в мире на тот момент). Представительница Польши добралась до полуфинала, где проиграла Монике Никулеску. В финал не смогла попасть ни одна сеянная теннисистка. Титул в итоге разыграли румынка Никулеску и хорватка Ана Конюх, которая также как Истомин у мужчин смогла завоевать свой дебютный титул в туре. В основном розыгрыше приняла участие одна представительница России — Алла Кудрявцева, которая попала в основную сетку через квалификацию и в первом раунде проиграла Агнешке Радваньской.

Женский парный приз достался американской паре Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс, которые были посеяны под первым номером. В финале они переиграли британских теннисисток Джоселин Рэй и Анну Смит.

Соревнования

Мужчины. Одиночный турнир 
  Денис Истомин обыграл  Сэма Куэрри со счётом 7-6(1) 7-6(6).
 Истомин выигрывает дебютный одиночный титул в основном туре ассоциации.
 Куэрри сыграл 2-й одиночный финал в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Женщины. Одиночный турнир 
  Ана Конюх обыграла  Монику Никулеску со счётом 1-6, 6-4, 6-2.
 Конюх выигрывает дебютный титул в туре ассоциации.
 Никулеску сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Женщины. Парный турнир 
  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс обыграли  Джоселин Рэй /  Анну Смит со счётом 3-6, 6-3, [11-9].
 Копс-Джонс выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 14-й за карьеру в туре ассоциации.
 Спирс выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 16-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ноттингема

 Мировой тур ATP 2015 года
 WTA Тур 2015 года

 Мировой тур ATP 250
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте ATP 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2015 года
2015